McLucas ist der Familienname folgender Personen:

 Jan McLucas (* 1958), australische Politikerin
 John L. McLucas (1920–2002), US-amerikanischer Politiker und Regierungsbeamter
 Lonnie McLucas, Aktivist der Black Panther Party in den Vereinigten Staaten